Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Miszczuk – polski geograf
 Katarzyna Berenika Miszczuk – polska pisarka
 Marian Miszczuk – polski ekonomista i historyk
 Marek Miszczuk – polski koszykarz
 Piotr Miszczuk – polski polityk, dziennikar
 Taras Miszczuk – ukraiński kajakarz